A Budabeats Records 2008-ban indult Dj Gandharva vezetésével. Az első hat évben digitális kiadványokkal jelentkezett, majd 2015-től vinyl hanglemezek kiadására szakosodott a kiadó.

Kiadványok 

A kiadó zenei profilja: funk, soul, jazz, afrobeat, hiphop, disco, latin, surf rock, garage, exotic, tropical, house, downtempo, cinematic.

Források

További információk
Budabeats Records honlapja
Budabeats Records Facebook oldala
Budabeats Records Soundcloud oldala

Lemezkiadók